Friedrich von Hohenzollern ist der Name folgender Personen:

 Friedrich von Hohenzollern (1891–1965), Oberhaupt des ehemals fürstlichen Hauses Hohenzollern
 Friedrich von Hohenzollern († nach dem 9. März 1365), Graf von Hohenzollern, siehe Friedrich der Straßburger
 Friedrich Wilhelm von Hohenzollern (1924–2010), deutscher Industrieller und Oberhaupt des ehemals fürstlichen Hauses Hohenzollern
 Friedrich IX. von Hohenzollern († 1377/9), Graf von Hohenzollern, siehe Friedrich IX. (Hohenzollern)
 Friedrich X. von Hohenzollern († 1412), Graf von Hohenzollern, siehe Friedrich X. (Hohenzollern)
 Friedrich XI. von Hohenzollern († 1401), Graf von Hohenzollern, siehe Friedrich XI. (Hohenzollern)
 Friedrich XII. (von Hohenzollern) (vor 1401–1443), Angehöriger der schwäbischen Linie der Hohenzollern siehe Friedrich XII. (Hohenzollern)

 Friedrich von Hohenzollern-Sigmaringen (1843–1904), Mitglied des Hauses Hohenzollern-Sigmaringen und preußischer General der Kavallerie